Agilulf est un nom d'origine germanique porté notamment par :

 Agilulf, ancêtre légendaire de la maison des Agilolfinges
 Agilulf (vers 420-482), roi des Suèves en Galice
 Agilulf (né après 555 - mort en 616), roi des Lombards en Italie
 Aigulphe, Agiulf, Agilulf ou Ayoul, évêque de Metz entre 590 et 601
 Agilolphe, abbé de Stavelot au 

Homonymie de prénom